Об'єкти NGC
Пегас (сузір'я)
Галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1883
Жовтень 1883